— южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Режиссёром и автором сценария всех девяти эпизодов стал Хван Дон Хёк. Главные роли исполнили Ли Джон Джэ, Пак Хэ Су, О Ён Су, Ви Ха Джун, Чон Хо Ён, Хо Сон Тхэ,  и . Сериал повествует о группе людей, которые из-за нужды в деньгах принимают приглашение об участии в тайном турнире на выживание с финальным призом в размере 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США). 17 сентября 2021 года состоялась мировая премьера сериала на платформе Netflix.

Хван Дон Хёк придумал основную идею сериала, основываясь на собственных финансовых проблемах в молодости, а также на социальном неравенстве в Южной Корее. Хотя первоначальный сценарий был написан ещё в 2008 году, Хвану не удавалось найти продюсера для развития проекта, пока в 2019 году компания Netflix не заинтересовалась им в рамках своей стратегии по расширению производства сериалов на иностранных языках. Сериал удостоился преимущественно положительных отзывов: критики хвалили актёрскую игру, оригинальность идеи, визуальный стиль, музыку и тематику. «Игра в кальмара» возглавила список самых просматриваемых сериалов Netflix в 90 странах мира, включая США и Великобританию. За первые четыре недели после премьеры сериал посмотрели 142 млн зрителей, и «Игра в кальмара» официально стала самым популярным сериалом в истории Netflix. 8 ноября 2021 года режиссёр Хван Дон Хек официально анонсировал 2-й сезон, заявив, что в настоящее время он находится на стадии предварительного производства и выход на экраны намечен на конец 2023 года или начало 2024 года.

Сюжет 
Четыреста пятьдесят шесть человек, большинство из которых испытывают серьёзные финансовые проблемы, принимают приглашение на участие в таинственном турнире по детским играм. Быстро выясняется, что это турнир на выживание. После того, как из соревнования выбывает игрок, размер приза увеличивается на 100 млн вон, то есть победитель турнира получит 45,6 млрд вон (на момент создания сериала это эквивалентно 38,5 млн долларов США). Однако ставки в играх смертельно высоки.

Актёры и персонажи

Основной состав 
 Ли Джон Джэ — Сон Ки Хун (№ 456), шофёр и игроман. Живёт с пожилой матерью, пытается финансово обеспечить свою дочь Га Ён. Участвует в игре, чтобы погасить долги перед кредиторами.
 Пак Хэ Су — Чхо Сан Воо (№ 218), руководитель инвестиционной группы в холдинговой компании. Друг Ки Хуна и одарённый студент, который окончил Сеульский университет. Полиция разыскивает Сан Воо за кражу денег у клиентов.
 Ви Ха Джун — Хван Чун Хо, молодой офицер полиции, который становится одним из персонала игры, чтобы найти своего пропавшего брата.
 Чон Хо Ён — Кан Сэ Бёк (№ 067), молодая беженка из Северной Кореи, которой нужны деньги для посредника за поиск и доставку в Южную Корею её мамы, которая всё ещё находится в КНДР.
 О Ён Су — О Иль Нам (№ 001), пожилой мужчина с опухолью головного мозга, который предпочитает участвовать в игре, а не ждать смерти в привычном мире.
 Хо Сон Тхэ — Чан Док Су (№ 101), гангстер, проигравший огромную сумму денег в филиппинском казино и задолжавший кредиторам.
  — Али Абдул (№ 199), гастарбайтер из Пакистана. Вступает в игру, чтобы обеспечить свою жену и годовалого сына.
 Ким Чжу Рён — Хан Ми Нё (№ 212), истеричная и хитрая женщина, которая называет себя бедной матерью-одиночкой.

Второстепенный состав

Участники 
 Ю Сон Чжу — Пён Ки (№ 111), врач, который в обмен на информацию о предстоящих играх тайно сотрудничает с группой коррумпированных охранников, торгующих органами погибших участников.
  — Чи Ён (№ 240), молодая девушка, которая только что вышла из тюрьмы, отсидев срок за убийство своего отца-агрессора.
 Ким Си Хён — № 244, пастор, который во время игры снова обретает веру в Бога.
 Ли Сан Хи — № 017, стеклодув с 30-летним стажем работы на стекольной фабрике.
 Ким Юн Тхэ — № 069, игрок, участвующий вместе со своей женой, игроком 070.
  — № 070, игрок, участвующая вместе со своим мужем, игроком 069.
 Квак Джа Хён — № 278, игрок, который присоединяется к группе Док Су и действует как его приспешник.
 Кристиан Лагахит — № 276, игрок, который присоединяется к группе Ки Хуна в игре по перетягиванию каната.

Прочие 
  — мать Ки Хуна. Умерла от диабета, пока Сон Ки Хун добывал деньги в игре.
 Чо А Ин — Сон Ка Ён, дочь Ки Хуна.
  — бывшая жена Ки Хуна и мать Ка Ён.
 Пак Хё Чжин — мать Сан Воо, владелица лавки морепродуктов.
 Пак Си Ван — Кан Чхоль, брат Сэ Бёк.

Приглашённые актёры 
 Кон Ю — вербовщик, который отбирает участников для игры.
 Ли Бён Хон — Хван Ин Хо, ведущий игры, брат Чун Хо.
 Ли Чжун Чун — охранник, менеджер.
 Джон Д. Майклс — VIP-клиент № 1.
 Дэниел С. Кеннеди — VIP-клиент № 2.
 Джеффри Джулиано — VIP-клиент № 4.

Эпизоды

Производство

Разработка 
Создатель «Игры в кальмара» Хван Дон Хёк придумал основную идею сериала в 2008 году, когда он жил со своей матерью и бабушкой и испытывал нехватку денег. Первоначальный вариант сценария был готов в 2009 году, а источником вдохновения при его создании для Хвана стали японские манги о выживании — «Королевская битва», «Игра лжецов» и «Игровой апокалипсис: Кайдзи». В какой-то момент Хвану даже пришлось прекратить писать сценарий, поскольку он был вынужден продать свой ноутбук за 675 долларов. Хван отметил: «Я хотел написать историю, которая станет аллегорией или басней на современное капиталистическое общество, что-то, изображающее конкуренцию в экстремальном виде, экстремальную конкуренцию жизни. Но при этом я хотел использовать персонажей, которых мы все встречаем в реальной жизни». Он охарактеризовал свою работу как «историю о неудачниках». Два главных героя, Ки Хун и Сан Воо, представляют «две стороны» самого Хвана и основаны на его жизненном опыте: Ки Хуна вырастила малоимущая мать-одиночка, а Сан Воо, как и Хван, окончил Сеульский национальный университет, и на него возлагали большие надежды его семья и соседи.

Основой сюжета сериала стали корейские детские игры: Хван иронизировал над тем, как детская игра, где состязательность не имеет особого значения, превращается в экстремальное соревнование, где на кону стоят жизни людей. Ключевой игрой была выбрана «», популярная в Южной Корее в 1970-х и 1980-х годах. Хван считал «игру в кальмара» «самой физически агрессивной детской игрой», в которую он играл ребёнком, в детстве же он «любил её больше всего», а также назвал её «самой символической игрой, отражающей сегодняшнее общество, основанное на конкуренции, поэтому я выбрал её в качестве названия сериала». Игра «Тише едешь — дальше будешь» была выбрана из-за возможности всего за один раунд избавиться от множества проигравших участников. Хван пояснил: «Сцена с участием такого количества людей, хаотично двигающихся и останавливающихся, может рассматриваться как нелепый, но грустный групповой танец». Хван также пошутил, что выбор игры с сахарными сотами мог привести к увеличению продаж лакомства дальгона, подобно тому, как после выхода сериала Netflix «Королевство» в Корее резко возросли продажи катов (традиционных шляп). Хван в детстве лизал дальгону, чтобы «освободить» фигурку в центре, и он решил добавить эту сцену в сериал.

Хван пытался продать свой сценарий различным продюсерским компаниям на протяжении почти десяти лет, но местные студии отвергали идею этого шоу как излишне гротескную и слишком нереалистичную. В 2010-е годы стриминговый сервис Netflix обнаружил значительный прирост зрительской аудитории за пределами Северной Америки и начал инвестировать в производство сериалов в других регионах, включая Корею. Генеральный директор Netflix Тед Сарандос признался в 2018 году, что ждёт больших успехов от зарубежных проектов: «Было бы потрясающе, если бы следующие „Очень странные дела“ были сняты за пределами Америки. Пока что, как показывает история, ничего подобного не происходило нигде, кроме Голливуда». Netflix заинтересовался сценарием Хвана в 2019 году, а в сентябре 2019 года объявил о начале разработки южнокорейского сериала с рабочим названием «Раунд шесть» (), сценаристом и продюсером которого стал Хван Дон Хёк.

Комментируя своё возвращение к проекту, Хван заявил: «Это грустная история. Но причина, по которой я вернулся к проекту, заключается в том, что мир за последние десять лет изменился настолько, что эти невероятные истории выживания стали такими уместными… я понял, что настало время, когда люди сочтут эти истории захватывающими и реалистичными». Хван также отметил, что пандемия COVID-19 в 2020 и 2021 годах лишь усугубила экономическое неравенство между классами в Южной Корее, и заявил, что «всё это сделало историю очень реалистичной по сравнению с тем, что было десять лет назад».

Хван написал сценарии ко всем сериям самостоятельно; на создание только первых двух эпизодов ушло шесть месяцев, после чего он обратился к друзьям, чтобы почерпнуть из их ответов подсказки для улучшения сюжета. Режиссёр также признался, что разработка сериала оказалась физически и умственно изматывающей, и упомянул, что во время создания первого сезона у него выпали шесть зубов. Хван заявил, что не собирается в ближайшем времени писать продолжение «Игры в кальмара», поскольку у него нет хорошо проработанного плана продолжения истории, но если он всё-таки займётся его написанием, то определённо не станет действовать в одиночку и привлечёт к сотрудничеству опытных сценаристов и режиссёров. Хван заявил в интервью газете The Times, что во втором сезоне может быть уделено больше внимания истории ведущего и работе полиции. Хван, который сам в прошлом был офицером полиции, отметил: «Я думаю, что проблема с полицейскими — это проблема не только Кореи. Я вижу в мировых новостях, что полиция может очень поздно реагировать на происходящее, что приводит к увеличению числа жертв или ухудшению ситуации из-за того, что они не действуют достаточно быстро. Я бы хотел поднять этот вопрос». Он добавил, что также хотел бы исследовать отношения между ведущим и его братом-полицейским Хван Чун Хо, а также предысторию вербовщика, роль которого исполнил Гон Ю.

Костюмы, декорации и съёмки 

Съёмки сериала проходили с июня по октябрь 2020 года, включая вынужденный месячный перерыв из-за продолжающейся пандемии COVID-19. Поскольку Netflix ориентировался на глобальную зрительскую аудиторию, то особый акцент в сериале был сделан на визуальный ряд, а правила детских игр были упрощены во избежание возможных проблем с языковым барьером. Яркие декорации и костюмы были созданы в стиле фантастического мира. Игроки и охранники носят одежду определённого цвета, которая лишает их индивидуальности и подчёркивает разницу между двумя группами. Бирюзовые спортивные костюмы игроков — отсылка к спортивной одежде 1970-х годов, известной как trainingbok (кор.: 트레이닝복). Источником вдохновения при создании коридоров и лестниц, похожих на лабиринты, послужили трёхмерные изображения лестниц Маурица Корнелиса Эшера. Сложная сеть туннелей между игровой площадкой, общежитием и административным офисом воспроизводит структуру муравейника.

Съёмки велись с использованием комбинации обычных декораций и панелей с синим хромакеем. Например, в игре «Стеклянные ступеньки» декорации находились на высоте всего 1,5 метров от земли, а для имитации высоты на этапе постпроизводства использовался хромакей. Однако всё же мостик был расположен достаточно высоко над землёй, что заставило актёров нервничать при совершении прыжков между платформами и добавило сцене правдоподобности. Больше всего времени съёмочная группа потратила на создание декораций квартала для игры в шарики, который представлял собой сочетание реализма и фальши и отражал природу жизни и смерти в самих играх.

Прототипом куклы-робота в первой серии «Тише едешь — дальше будешь» стала Ёнхи — персонаж, который появлялся на обложках корейских учебников в 1970-х и 1980-х годах. Кукла поёт на корейском языке песню «Цветок гибискуса расцвёл», посвящённую гибискусу сирийскому, национальному символу Южной Кореи. Использование хорошо знакомого персонажа должно было пробудить у игроков воспоминания о детстве и одновременно заставить их почувствовать страх.

На протяжении всего сериала три фигуры — круг, треугольник и квадрат — встречаются на карточках, выдаваемых рекрутам, на масках охранников и в названии сериала. Эти фигуры являются отсылкой к игровому полю для детской «». Они также используются для обозначения иерархии охранников. По аналогии с муравьиной колонией, охранники с кругами считаются рабочими, треугольники — солдатами, а квадраты — управляющими. Кроме того, данные фигуры представляют собой буквы корейского алфавита хангыль. Круг при романизации передаётся латинской буквой «O», треугольник является частью буквы «J», а квадрат передаётся как «M». Вместе «OJM» — это латинизированные инициалы Ojing-eo Geim, что в переводе с корейского означает «Игра в кальмара».

Музыка 

Музыку к сериалу написал Чон Джэ Иль, который ранее сочинил саундтрек к оскароносному фильму «Паразиты». Помимо произведений Чона в саундтрек вошли песни Пак Мин Чжу и исполнителя, известного под псевдонимом 23. Два классических музыкальных произведения также используются на протяжении всего шоу как часть ежедневного расписания игроков: третья часть концерта для трубы Йозефа Гайдна звучит во время утреннего подъёма, а вальс «На прекрасном голубом Дунае» Иоганна Штрауса-мл. обозначает начало новой игры. Пятая симфония Людвига ван Бетховена используется в качестве фоновой музыки в VIP-зале.

Саундтрек к сериалу вышел 17 сентября 2021 года.

Премьера 
Мировая премьера сериала на платформе Netflix состоялась 17 сентября 2021 года.

Реакция

Популярность 
«Игра в кальмара» стала первым корейским драматическим сериалом, возглавившим еженедельный рейтинг десяти самых просматриваемых сериалов Netflix во всём мире. Сериал занял первое место в 90 странах, включая США и Великобританию. За пределами Южной Кореи Netflix не вкладывал значительных средств в продвижение сериала, и его популярность была обусловлена в основном вирусным распространением в социальных сетях. Сайт Vulture также отметил, что привлечь международную аудиторию помогла языковая локализация сериала с субтитрами на 37 языках и дубляжом на 34 языках. Режиссёр сериала Хван Дон Хёк так объяснил его популярность: «Людей привлекает ирония того, что отчаявшиеся взрослые рискуют жизнями, чтобы сыграть в детские игры… игры простые и лёгкие, поэтому зрители могут сфокусировать внимание на каждом персонаже, а не на сложных правилах игры». Разнообразие персонажей «Игры в кальмара», представляющих различные слои низшего и среднего классов общества, также способствует привлечению зрителей к просмотру, поскольку многие могут проявить сочувствие к одному или нескольким персонажам.

По оценкам Netflix, «Игра в кальмара» принесёт стрим-сервису доход в 891 млн долларов, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на внутренние документы Netflix. При этом производство девяти эпизодов сериала обошлось всего лишь в 21,4 млн долларов — около 2,38 млн долларов за серию.

Количество подписчиков аккаунтов актёров из сериала значительно выросло после премьеры «Игры в кальмара». Самый существенный прирост подписчиков был у Чон Хо Ён: с 400 тысяч до более чем 13 млн подписчиков за три недели после премьеры сериала. В октябре 2021 года дом моды Louis Vuitton объявил, что Чон Хо Ён стала новым глобальным послом дома по направлениям моды, часов и ювелирных изделий. Креативный директор Николя Жескьер заявил: «Я сразу же влюбился в невероятный талант Хо Ён и её потрясающую личность».

В Южной Корее популярность «Игры в кальмара» вынудила интернет-провайдера SK Broadband подать в суд Сеула иск против Netflix с требованием оплатить расходы, связанные с увеличением сетевого трафика и работ по техническому обслуживанию. Так, трафик Netflix, обрабатываемый SK, с мая 2018 года по сентябрь 2021 года вырос в 24 раза (до 1,2 трлн бит в секунду) благодаря успеху нескольких корейских сериалов Netflix, включая «Игру в кальмара» и «Охотников за дезертирами». Телефонный номер вербовщика, мелькнувший на экране в первой и второй сериях, принадлежит кореянке, которая сообщила журналистам, что ежедневно получает до 4000 звонков от людей, некоторые из которых хотели сыграть в «реальную версию» игры. 6 октября 2021 года Netflix и продюсерская компания Siren Pictures объявили, что они перемонтируют сцены и удалят номер телефона.

12 октября 2021 года «Игра в кальмара» официально стала самым популярным сериалом в истории Netflix: менее чем за месяц сериал посмотрело 111 млн человек. Предыдущим рекордсменом Netflix был телесериал «Бриджертоны» с 82 млн зрителей.

Оценки критиков 
На сайте Rotten Tomatoes сериал имеет рейтинг 94 % на основании 62 рецензий критиков со средним баллом 8,2 из 10. «Консенсус критиков» сформулирован следующим образом: «Непоколебимая жестокость „Игры кальмаров“ не для слабонервных, но острые социальные размышления и неожиданно мягкая сердцевина удержат зрителей у экранов — даже если им придётся смотреть сквозь пальцы».

На сайте Metacritic рейтинг сериала составляет 69 баллов из 100 возможных на основании 13 рецензий критиков, что означает «в целом положительные отзывы».

Награды и номинации 

Сериал и исполнители главных ролей получили множество наград, в том числе специальный приз , «Выбор телевизионных критиков» за  и лучший сериал на иностранном языке, «Независимый дух» за лучшее мужское исполнение в новом сериале, «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в сериале, мини-сериале или телефильме, «Готэм» за , «Спутник» за лучший телевизионный сериал — драма и премию Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль в драматическом сериале и лучшую женскую роль в драматическом сериале.

Тематика и анализ

Капитализм и экономическое неравенство 
Хван написал сценарий «Игры в кальмара» на основе своего личного опыта и наблюдений за капитализмом и классовой борьбой в Южной Корее, но обозреватели сочли, что в настоящее время тема капиталистического общества актуальна во всем мире. Поскольку сериал вышел в преддверии президентских выборов 2022 года в Южной Корее, некоторые кандидаты использовали образы «Игры в кальмара» во время предвыборной кампании, а также сделали тему экономического неравенства частью своей политической риторики. Корейская конфедерация профсоюзов (KCTU) задействовала костюмы из «Игры в кальмара» для создания рекламных плакатов в поддержку проведения 20 октября 2021 года по всей Южной Корее многотысячных демонстраций, участники которых требовали улучшения условий труда. Северокорейский государственный сайт использовал «Игру в кальмара» для критического высмеивания экономической ситуации в Южной Корее, утверждая, что сериал раскрывает «звериную» сущность «южнокорейского капиталистического общества, где человечество уничтожается в условиях экстремальной конкуренции», и охарактеризовал Южную Корею как страну, где «коррупция и безнравственные негодяи являются обычным явлением». В дипломатической телеграмме, распространённой Госдепартаментом США, отмечается, что «в основе мрачной истории сериала лежит разочарование, которое испытывает средний кореец, и особенно корейская молодёжь, которая изо всех сил пытается найти работу, заключить брак или добиться социальной мобильности; это доказывает, что мрачные экономические перспективы действительно находятся в центре бед корейского общества».

Другие темы 
Некоторые журналисты отметили, что смерти главных героев были предначертаны. Например, Али (игрок 199) во втором эпизоде крадёт крупную сумму денег у своего работодателя, который месяцами не платил ему зарплату. В результате Али погибает из-за того, что Сан Воо обманным путём забирает у него шарики. Гангстер Чан Док Су (игрок 101) во втором эпизоде спасается от преследовавших его за долги бандитов, спрыгнув в воду с моста, а в итоге он разбивается после падения с высоты в испытании «Стеклянный мост». Беженка из Северной Кореи Кан Сэ Бёк в самом начале угрожает перерезать горло посреднику, обещавшему найти и перевезти её мать в Южную Корею, и в результате Чхо Сан Воо перерезает глотку ей самой. Сам Сан Воо пытается совершить самоубийство во второй серии и доводит задуманное до конца в заключительном состязании. Мать Сон Ки Хуна умирает в 6-й серии, так как ранее он поклялся ее именем и нарушил свою клятву. В первых сериях также содержатся намёки на то, что Иль Нам (игрок 001) — особенный, а не обычный игрок: он был единственным стариком среди всех игроков, являлся обладателем номера 001 и хорошо знал правила всех игр, поскольку приложил руку к их созданию.

См. также 
 Tobaku Mokushiroku Kaiji
 Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?

Примечания

Ссылки 
 «Игра в кальмара» на сайте Netflix

Телесериалы Республики Корея 2021 года
Драматические телесериалы Республики Корея
Телесериалы, производство которых было приостановлено из-за пандемии COVID-19
Интернет-мемы, появившиеся в 2021 году